литвак — представник литваків, течії ортодоксального рабінистичного юдаїзму;
 литвак — мешканець ВКЛ, литвин (північний русин), мешканець Литви.

Прізвища 
 Литвак Анатоль (1902—1974) — американський кінорежисер єврейського походження з України.
 Литвак Андрій Ігорович ( 1987) — спортсмен (спортив­на акробатика). 
 Литвак Борис Давидович (1930—2014) —  меценат, громадський діяч. Герой України.
 Литвак Вікторія Павлівна ( 1984) — поетеса.
 Литвак Григорій Миколайович (1911—1961) — фольклорист, поет, перекладач. 
 Литвак Кім Львович (1930—2003) — український скульптор.
 Литвак Леонід Борисович (1899—1970) — лікар-невропатолог.
 Литвак Олег Михайлович (1949—2019) —  правознавець.
 Литвак Петро Венедиктович (1930—2007) — український ботанік.

Див. також 
 Літвак
 Литвяки